Центра́льное плато́ — многозначный топоним:
  — географический регион в Австралии.
  — центральная часть Бразильского нагорья.
 Центральное плато — географический регион в африканском государстве Буркина-Фасо.
 Центральное Плато — административная область в этом регионе.
 Центральное плато — географический регион в центральной части Гаити (см. также: География Республики Гаити).
 Центральное плато — географический регион в центральной части Коста-Рики (см. также: География Коста-Рики).
 Центральное плато — крупная подводная возвышенность в Северном Ледовитом океане.
  — заповедник дикой природы Тасмании.
 Центральное плато — географический регион в центральной части Шри-Ланки (см. также: География Шри-Ланки).

См. также 
  (также Центральное плато) — географический регион на Северном острове Новой Зеландии.
 Высокое плато
 Тэйнгуен (традиционная форма названия — Центральное плато) — плоскогорье на юго-западе Центрального Вьетнама.
 Швейцарское плато (также Центральное плато) — географический регион в Швейцарии.